Iorwerth ist der Name folgender Personen:

 Iorwerth (Bischof) († 1229), walisischer Geistlicher, Bischof von St Davids
 Iorwerth ab Owain (auch: Iorwerth of Gwynllŵg; † vor 1184), walisischer Fürst von Gwynllŵg und Lord von Caerleon
 Iorwerth ap Bleddyn († 1111), Fürst des walisischen Fürstentums Powys
 Iorwerth Drwyndwn (walisisch Flachnase; eigentlich Iorwerth ab Owain; † um 1174), Fürst des walisischen Königreichs Gwynedd
 Iorwerth Goch (walisisch für Iorwerth der Rote, eigentlich Iorwerth ap Maredudd; * um 1110, † 1171), Lord des walisischen Fürstentums Powys
 Hywel ab Iorwerth (auch: Hywel of Caerleon; † um 1216), walisischer Lord von Caerleon
 Llywelyn ab Iorwerth (1173–1240), Fürst von Gwynedd in Nordwales
 Iorwerth Peate (1901–1982), walisischer Volkskundler, Autor, Akademiker, Dichter und Literaturkritiker